Pilarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Edward Pilarczyk (1934–2020), amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Cincinnati
 Hannah Pilarczyk (* 1977), deutsche Journalistin und Autorin
 Helga Pilarczyk (1925–2011), deutsche Sopranistin und Opernsängerin
 Ryszard Pilarczyk (* 1975), polnischer Sprinter
 Ulrike Pilarczyk (* 1956), deutsche Erziehungswissenschaftlerin

Siehe auch:

 Pilarik